Весково (Vescovo) — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Весково, Виктор (род. 1966) — американский предприниматель и путешественник; первый человек, побывавший на дне Марианской впадины дважды (2019).
  (род. 1960) — итальянский ски-альпинист, бронзовый медалист Чемпионата Европы (2003).
  (род. 1977) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Миссури (с 2021).